Contre la reine noire est le neuvième tome de la série Tara Duncan de Sophie Audouin-Mamikonian. Il est paru le .

Résumé 
« Certainement pas ! »
À la stupéfaction générale, Tara, le jour de ses seize ans, refuse catégoriquement de devenir impératrice d’Omois, alors que sa tante, Lisbeth, annonce qu’elle abdique en sa faveur. Et la stupeur devient terreur quand Tara s’incarne en... Reine Noire ! Démoniaque, prête à tout pour accéder au pouvoir, elle était tapie au fond de Tara depuis que celle-ci a utilisé la magie dans les Limbes, et attendait son heure...
Tara est obligée de fuir AutreMonde, car on veut la mettre aux arrêts afin de bloquer la Reine Noire. Il lui faut aller sur Terre, arrêter Magister. Elle sait aussi que, tôt ou tard, elle devra affronter celle qui vit en elle. Est-ce une entité démoniaque ? Ou la part la plus sombre d’elle-même ? Laquelle finira par dominer l’autre ?

Amour, humour et magie sont au rendez-vous de cette nouvelle aventure de Tara Duncan et de ses amis. Plus que jamais, Tara doit faire face à son destin. Sera-t-elle la future Impératrice d’Omois ? Ou le diabolique Magister aura-t-il raison d’elle ?

Dans Tara Duncan contre la reine noire, Sophie Audouin-Mamikonian campe avec brio une nouvelle aventure de la sortcelière préférée des jeunes lecteurs !

Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2011
Tara Duncan